Sainte-Marie-du-Mont ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 Sainte-Marie-du-Mont (Isère), Département Isère
 Sainte-Marie-du-Mont (Manche), Département Manche